Davtashen – comune armeno della provincia di Aragatsotn
Davtashen – distretto di Erevan, capitale dell'Armenia